Дэвид Миллс:
 Миллс, Дэвид (род. 1944) — британский адвокат.
 Миллс, Дэвид (род. 1951) — английский футболист.
 Миллс, Дэвид (род. 1929) — канадский басист.
 Миллс, Дэвид (род. 1937) — английский крикетчик.
 Миллс, Дэвид (1831—1903) — канадский политик.
 Миллс, Дэвид (род. 1959) — американский публицист-атеист.
 Миллс, Дэвид (род. 1981) — английский регбист.
 Миллс, Дэвид (род. 1957) — американский редактор христианских изданий.
 Миллс, Дэвид (1965—2012) — североирландский футболист, полузащитник.
 Миллс, Дэвид (1961—2010) — американский сценарист и тележурналист.
 Миллс, Дэвид (род. 1946) — австралийский исследователь солнечной энергии.
 Миллс, Дэвид Л. (род. 1938) — американский компьютерный инженер.